Vordingborg (gemeente)
 Vordingborg (stad)
 Vordingborg (parochie)